Pacific Blue bezeichnet:
 eine neuseeländische Fluggesellschaft, siehe Pacific Blue Airlines
 eine US-amerikanische Polizeiserie, siehe Pacific Blue – Die Strandpolizei